Salm-Neufville-Leuze ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dominik zu Salm-Neufville-Leuze (1708–1778), Fürst von Salm-Kyrburg und Reichsfürst, siehe Johann Dominik zu Salm-Kyrburg
 Philipp Joseph zu Salm-Neufville-Leuze (1709–1779), Fürst von Salm-Kyrburg und Reichsfürst, siehe Philipp Joseph zu Salm-Kyrburg

Siehe auch:
 Stammliste der Rheingrafen#Linie Salm-Neufville